El término Tasa puede estar referido o vinculado a algunos de los artículos de Wikipedia que se especifican a continuación:

Usos más frecuentes 
 Tasa como tributo es de aplicación cuando la prestación de servicios o la realización de actividades se realiza en régimen de derecho público.
 Tasa como control de precios o 'precio tasado', pago o recompensa asignado a la obtención de bienes o servicios.
 Tasa como coeficiente, relación entre la cantidad y la frecuencia de un fenómeno o un grupo de fenómenos.

Tasa como tributo específico 
 Tasa Tobin, propuesta de impuesto al flujo internacional de capitales.

Tasas de trabajo indígena aplicadas en Chile 
 Tasa de Gamboa, tasa de trabajo indígena aplicada en Chile por el gobernador Martín Ruiz de Gamboa.
 Tasa de Santillán, tasa de trabajo indígena aplicada en Chile por el gobernador García Hurtado de Mendoza, que destacó por ser la primera regulación formal del sistema de encomienda en ese país.
 Tasa de Esquilache, tasa de trabajo indígena aplicada en Chile, con la que se deseaba la abolición del trabajo personal por un tributo en el sistema de encomienda, tal y como querían los reyes de España.

Tasa como control de precios 

 Edicto sobre precios máximos, norma promulgada en el año 301 por el emperador romano Diocleciano, que fijaba los precios máximos para más de 1300 productos, además de establecer el coste de la mano de obra para producirlos.
 Tasa de granos o tasa de granos y mercaderías, denominación histórica de una medida de control de precios propia de la política económica mercantilista durante el llamado Antiguo Régimen.
 Ley del máximum general, ley promulgada durante la fase más radical de la Revolución francesa, que instituyó un máximo para precios, salarios, y beneficios.

Tasa como coeficiente

En demografía 
 Tasa de fertilidad, variable demográfica que muestra el número promedio de hijos que nacerían por mujer si todas las mujeres vivieran hasta el final de sus años fértiles y dieran a luz de acuerdo con la tasa de fecundidad promedio para cada edad.
 Tasa de fecundidad general, medidas de la fecundidad referida a la fecundación o relación que existe entre el número de nacimientos ocurrido en un cierto periodo de tiempo y la cantidad de población femenina en edad fértil en el mismo periodo.
 Tasa global de fecundidad, indicador social que expresa la cantidad de hijos, en promedio, que tendrá una mujer.
 Tasa de crecimiento demográfico, aumento de la población de un determinado territorio durante un período determinado.
 Tasa bruta de natalidad, medida de cuantificación de la fecundidad, que refiere a la relación que existe entre el número de nacimientos ocurridos en un cierto periodo y la cantidad total de efectivos del mismo periodo.
 Tasa bruta de mortalidad, proporción de personas que fallecen respecto al total de la población en un período de tiempo.
 Anexo:Países por tasa de suicidio, lista de suicidios por cada 100 000 personas, para distintos países.

En economía 
 Tasa de interés, cantidad que se abona en una unidad de tiempo por cada unidad de capital invertido.
 Tasa de actividad, relación entre la población activa en edad legal de trabajar y la población total en esa misma edad. 
 Tasa interna de retorno (TIR), tasa de interés con la cual el valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero.
 Tasa de cero riesgo, tasa de retorno o interés que ofrecen los activos sin riesgo.
 Tasa marginal de sustitución, número de unidades de un bien a las que está dispuesto a renunciar un consumidor a cambio de una unidad adicional del otro bien, manteniendo constante el nivel de utilidad.
 Tasa de desempleo, porcentaje de la población económicamente activa que se encuentra desempleada. 
 Tasa de descuento, medida financiera que se aplica para determinar el valor actual de un pago futuro.
 Tasa de cero riesgo, alternativa de inversión que no tiene riesgo para el inversionista.

En medicina 
 Tasa de supervivencia, porcentaje de pacientes que vive un determinado tiempo después de que se le diagnostica una enfermedad.

En informática 
 Tasa de transferencia, velocidad con que los datos son transferidos a través de una red.

En hidrología 
 Tasa de escurrimiento, definida en 'Anexo:Definiciones usuales en hidrología'.